Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti in finale da Daniel Nestor e Nenad Zimonjić con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinale)

 Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (secondo turno)
<li> Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wild card

  Jonathan Erlich /  Lukáš Rosol (primo turno)

 Feliciano López /  Juan Mónaco (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mutua Madrid Open 2014
ATP World Tour 2014